Путрино —  деревня в Пыталовском районе Псковской области России, Гавровская волость
 Путрино — село в Кельменецком районе Черновицкой области Украины.